Тирозинкиназа TEK, или TIE2 — мембранный белок, рецептор ангиопоэтина 1, продукт гена TEK.

Функции 
Рецепторная тирозинкиназа TEK, или TIE2, экспрессирована практически исключително на эндотелиальных клетках. TEK во многом похожа на тирозинкиназу TIE1.

Лигандом рецептора является ангиопоэтин-1. TEK считается маркером для клеток-предшественников студенистого ядра () межпозвоночного диска, которые после активации под действием ангиопоэтина-1 начинают пролиферировать и дифференциироваться.

Генетические нарушения гена TEK связаны с абнормальным развитием венозной системы. Сигнальный путь TEK является критическим для межклеточной связи между эндотелиальными и гладкомышечными клетками в процессе венообразования.

Структура 
Это крупный белок, который состоит из 1124 аминокислот, молекулярная масса 125,8 кДа. Рецептор содержит уникальный экстраклеточный домен, в который входят 2 иммуноглобулино-подобных петли, разделённые 3 EGF-подобными повторами, и 3 фибрино-подобными повторами 3 типа. Во внутриклеточном домене находится протеинкиназный участок. Рецептор фосфорилирует несколько сигнальных молекул, включая DOK2, GRB7, GRB14, PIK3R1, SHC1 и TIE1.

Взаимодействия 
TEK взаимодействует с ANGPT2,, ангиопоэтином 1, и DOK2.

Литература

Примечания 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки